Санса:

 Санса — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Санса, Майя (род. 1975) — итальянская актриса.